Eslovénia 
Eslovenos — povo da Eslovénia
Língua eslovena

Desambiguações de gentílicos